Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Еліз Берджін і Розалін Феербенк.

Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі пару Гана Мандлікова і Венді Тернбулл з рахунком 6–4, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1986 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1986 у жіночому тенісі
1986 в американському спорті